Ходжи Амиров (; 1933 год, кишлак Мадрушкат, Ленинабадская область, Таджикская ССР — 31 декабря 1994 год, кишлак Мадрушкат, Матчинский район, Согдийская область, Таджикистан) — бригадир комплексной механизированной бригады колхоза имени Куйбышева Матчинского района Таджикской ССР. Герой Социалистического Труда (1965). Депутат Верховного Совета СССР 6-го созыва.

Биография 
Родился в 1933 году в крестьянской семье в кишлаке Мадрушкат Ленинабадской области. Получил среднее образование. С 1952 года трудился слесарем на автобазе. С 1953 по 1956 года проходил срочную службу в Советской Армии. По возвращении из армии работал некоторое время на прежнем месте работы в автобазе. С 1958 года — тракторист колхоза имени Куйбышева Матчинского района, с 1961 года — механик-водитель хлопкоуборочной машины. В 1962 году вступил в КПСС.

В 1963 году назначен бригадиром комплексной тракторно-полеводческой бригады в колхозе имени Куйбышева Матчинского района. Бригада Ходжи Амирова на протяжении нескольких лет сдавала колхозу высокие урожаи хлопка-сырца и занимала передовые места в социалистическом соревновании среди хлопководов Таджикской ССР.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 апреля 1965 года «за выдающиеся заслуги в развитии сельского хозяйства и промышленности Таджикской ССР» удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
Неоднократно принимал участие во Всесоюзной выставке ВДНХ.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 6-го созыва (1962—1966), членом ЦК Компартии Таджикистана (1964—1966), ЦК ЛКСМ Таджикистана (1963—1965).
 
После выхода на пенсию проживал в родном кишлаке Мадрушкат Матчинского района Согдийской области.

Скончался в 1994 году.

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина
 Золотая и две серебряные медали ВДНХ.
 Заслуженный механизатор Таджикской ССР.

Литература 
 Амиров Ҳоҷӣ // А — Асос. — Д. : СИЭМТ, 2011. — (Энсиклопедияи Миллии Тоҷик : [тахм. 25 ҷ.] / сармуҳаррир А. Қурбонов ; 2011—2017, ҷ. 1). — ISBN 978-99947-33-45-3.
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ «Кавалер», 2008. — Т. 2. — 200 с.

Ссылки 
 

Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Члены ЦК КП Таджикистана
Заслуженные механизаторы